Пётр Рома́нов:
 Романов, Пётр Алексеевич (Пётр I Великий; 1672—1725) — российский император.
 Романов, Пётр Алексеевич (Пётр II; 1715—1730) — российский император.
 Романов, Пётр Васильевич (род. 1943) — российский политический деятель.
 Романов, Пётр Иванович (1918—1945) — Герой Советского Союза.
 Романов, Пётр Ильич (1919—1945) — Герой Советского Союза.
 Романов, Пётр Михайлович (1851—1911) — российский государственный деятель.
 Романов, Пётр Петрович (1715—1719) — царевич.
 Романов, Пётр Фёдорович (Пётр III; 1728—1762) — российский император.